C-1 Ariete – włoski czołg podstawowy
 Chevrolet Corvette C1 – amerykański samochód
 Citroën C1 – francuski samochód
 Douglas C-1 – amerykański samolot transportowy z lat 20. XX wieku
 Kawasaki C-1 – japoński samolot transportowy z lat 70. XX wieku
 Grumman C-1 Trader – współczesny amerykański samolot transportowy
 USS „Newark” (C-1) – amerykański krążownik pancernopokładowy
 USS C-1 (SS-9) – amerykański okręt podwodny 
 HMS C1 – brytyjski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 C1 – projekt polskiego samolotu